Промоина может означать:
 Промоина — углубление в грунте, образованное временным водотоком; предшествующая оврагу форма микрорельефа, непреодолимая для сельскохозяйственных машин.
 Промоина — большая полынья, промытая течением воды.
 Промоина — разновидность пролива, образующаяся при частичном размыве полуострова или острова:
 Промоина — пролив между островом Крячиным и Арабатской стрелкой Крымского полуострова.
 Тузлинская промоина — пролив, возникший в 1925 году и отделивший остров Тузла от Таманского полуострова.

Примечания